Flambart steht für:

 Flambart (Bootstyp), Bootstyp im 18. und 19. Jahrhundert
 Flambart (Fluss), Nebenfluss der Maas in Frankreich